Корф, Фёдор:
 Корф, Фёдор Карлович (1774—1823) — барон, генерал-лейтенант.
 Корф, Фёдор Фёдорович (1803—1853) — барон, редактор, писатель.